IRT Jerome Avenue Line (также известна как Woodlawn Line) — линия дивизиона IRT Нью-Йоркского метро.

Линия проходит по боро Бронкс. Линия проложена на эстакаде, начиная от станции 161-я улица — Стадион Янки.

Обслуживается 

Линия на всём протяжении является трёхпутной. Средний путь, предназначенный для экспресс-поездов, используется только поездами, идущими в депо.

Многие станции подверглись капитальному ремонту в 2004 году.

Список станций

Ссылки
 nycsubway.org — IRT Jerome Avenue Line